Estación de Fuencarral puede hacer referencia a dos estaciones:
La estación de metro de Fuencarral.
La estación de Cercanías Renfe de Fuencarral.